Вале́рий Па́влович Пло́тников (род. 5 мая 1940, Дзержинск) — советский боксёр, представитель лёгкой и полулёгкой весовых категорий. Выступал на всесоюзном уровне на всём протяжении 1960-х годов, двукратный чемпион СССР, чемпион Спартакиады народов СССР, серебряный и бронзовый призёр советских национальных первенств, участник летних Олимпийских игр в Мехико. На соревнованиях представлял спортивное общество «Буревестник», почётный мастер спорта СССР.

Также известен как преподаватель РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор, доктор медицинских наук.

Биография 
Валерий Плотников родился 5 мая 1940 года в городе Дзержинске Нижегородской области. Учился в Москве в Государственном центральном институте физической культуры, занимался боксом в добровольном спортивном обществе «Буревестник» под руководством заслуженного тренера СССР Георгия Ованесовича Джерояна.

Впервые заявил о себе ещё в 1960 году, став бронзовым призёром юниорского первенства Советского Союза в Алма-Ате.

Первого серьёзного успеха на взрослом всесоюзном уровне добился в сезоне 1962 года, когда выступил на чемпионате СССР в Киеве и в зачёте лёгкой весовой категории завоевал награду бронзового достоинства — на стадии полуфиналов потерпел поражение от Виликтона Баранникова. Год спустя вошёл в состав советской национальной сборной и побывал на играх GANEFO в Джакарте, где так же стал бронзовым призёром. На чемпионате СССР 1964 года в Хабаровске добавил в послужной список ещё одну бронзовую медаль, выигранную в лёгком весе.

В 1966 году на чемпионате СССР в Москве Плотников получил серебро, уступив в решающем поединке Борису Никонорову. Затем он принял решение спуститься в полулёгкую весовую категорию, и это решение принесло ему успех — на IV летней Спартакиаде народов СССР, где также разыгрывался чемпионат СССР по боксу, Валерий Плотников одолел всех своих соперников по турнирной сетке, в том числе в финале взял верх над Александром Шатковым.

На чемпионате СССР следующего сезона, прошедшем в Ленинакане, Плотников закрепил за собой звание сильнейшего боксёра страны в полулёгком весе, одержав победу на всеми оппонентами и в частности над титулованным Станиславом Степашкиным в финале. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Мехико — благополучно прошёл здесь первых двоих соперников, но в четвертьфинале со счётом 1:4 проиграл мексиканцу Антонио Рольдану, который в итоге и стал новым олимпийским чемпионом в этом весе.

После Олимпиады в Мехико Плотников ещё в течение некоторого времени оставался действующим спортсменом и продолжал принимать участие в различных соревнованиях. Так, в 1969 году он выиграл бронзовую медаль на чемпионате СССР в Казани (был остановлен в полуфинале Семёном Трестиным), представлял Москву на командном первенстве Советского Союза.

Выступая на ринге, Валерий Плотников умел отлично вести ближний бой, задавая с первого раунда темп, который очень не многие соперники выдерживали до конца. Отличался стойкостью и мужеством в поединке. За выдающиеся спортивные достижения удостоен звания «Почётный мастер спорта СССР».

После завершения карьеры спортсмена В. П. Плотников полностью посвятил себя медицине. Окончил Московский государственный медицинский институт и с 1974 года работал здесь преподавателем на кафедре реабилитации, спортивной медицины и физической культуры. В 2002 году защитил докторскую диссертацию, профессор. Автор 9 учебно-методических пособий, более 90 научных статей по спортивной медицине, лечебной физкультуре, физиотерапии.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры 1960-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы СССР по боксу
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Почётные мастера спорта СССР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Выпускники РГМУ
Преподаватели РГМУ
Доктора медицинских наук